Google Currents — додаток, розроблений компанією Google для внутрішнього корпоративного спілкування.
 Google Currents — додаток, розроблений компанією Google, що існував з 2011 по 2013 рік і який надавав електронний доступ до журнальних статей понад 150 видавців.
 Google Current — п'ятихвилинна телевізійна програма, яка виходила кожні півгодини на телеканалі Current TV з 2005 по 2007 рік.